Presa de Valdeinfierno puede referirse a:

 Presa de Valdeinfierno (Cádiz), situada en la cuenca del río Palmones.
 Presa de Valdeinfierno (Murcia), situada en la cuenca del río Luchena.